Desintegració radioactiva, Radioactivitat
 Desintegració α
 Desintegració β
 Radiació gamma
 Desintegració de clústers
 Doble desintegració beta
 Desintegració (ciència-ficció)